Exile è il termine in lingua inglese che significa esilio. Può riferirsi a:

Film 
 Exile – film del 1917 diretto da Maurice Tourneur
 Exile – cortometraggio del 2009 diretto da Nemanja Bala

Musica 
 Exile – gruppo musicale giapponese
 Exile – gruppo musicale statunitense
 Exile – produttore discografico statunitense
 Tim Exile – musicista britannico
 Exile – sinfonia di Alan Hovhaness Op. 17, No. 2 (1936, rev.1970), per orchestra
 Exile – singolo di Enya del 1988
 Exile – album di Geoffrey Oryema del 1990
 Exile – album degli Anorexia Nervosa del 1997
 Exile – album di Gary Numan del 1997
 Exile – album dei To-Mera del 2012
 Exile – album degli Hurts del 2013
 Exile – singolo di Taylor Swift del 2020

 Exiles – album di Dan Fogelberg del 1987
 Exiles – brano musicale dei King Crimson, dall'album  Larks' Tongues in Aspic del 1973

Televisione 
Esilio (Exile) – episodio della terza stagione di Star Trek: Enterprise

Videogiochi 
 Exile – avventura dinamica del 1988 per BBC Micro, Acorn Electron, Commodore 64, Commodore Amiga, Atari ST e Amiga CD32
 Exile – serie di videogiochi di ruolo per Microsoft Windows e Mac OS realizzati tra il 1995 e il 1997
 Exile – serie di videogiochi di ruolo per Megadrive e altri sistemi realizzati tra il 1988 e il 1993
 Myst III: Exile (2001) – terzo capitolo della serie di avventure grafiche  Myst
 Exile Studios – produttore di videogiochi